

Toponymie

 Makówka est un village de la voïvodie de Mazovie
 Makówka est un village de la voïvodie de Podlachie